Die Umaghlessi Liga 1991 war die 2. offizielle Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Iberia Tiflis gewann wie im Vorjahr den Meistertitel.

Modus 
Die Liga wurde auf zwanzig Mannschaften aufgestockt. Wegen der Umstellung auf den Herbst-Frühjahrs-Modus wurde nur eine einfache Runde gespielt. Einen direkten Absteiger gab es nicht. Der Tabellenletzte machte am Saisonende ein Relegationsspiel gegen den Ersten der Pirveli Liga.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Saison 1991 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1991
Fußballsaison 1991